Naselja u BiH:
 Radojčići (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj
 Radojčići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik